Caracol ( für Schnecke) bezeichnet folgende

Orte
 Caracol, Maya-Ruinenstätte in Belizes Provinz Cayo
 Caracol (Los Ríos), Ortschaft und Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) in Ecuador
 Caracol, Kurzname einer Kanalspirale in Mexiko-Stadt, siehe Sodakonzentrationsschnecke
 Caracol, Observatorium in der mexikanischen Maya-Ruinenstätte Chichén Itzá, siehe Chichén Itzá#Caracol – Der Schneckenturm
 Caracol (Mato Grosso do Sul), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Caracol (Rio Grande do Sul), brasilianischer Naturpark (Parque Estadual)

Personen
 Caracol, verkürzter Künstlername des spanischen Flamenco-Sängers Manolo Caracol (1909–1973)
 Caracol, Künstlername der kanadischen Singer-Songwriterin Carole Facal

Sonstiges

 Caracol, regionales Kommunikations- und Verwaltungszentrum der Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
 Caracol TV, ein privates Fernseh-Sender-Unternehmen in Kolumbien